FLT kan syfta på:

 FLT – en samarbetsorganisation mellan större borgerliga landsortstidningar och utvecklades till en fullvärdig nyhetsbyrå som upphörde år 2000, se Förenade Landsortstidningar
 FLT – en warez- och demogrupp med ursprung i Sverige, se Fairlight
 FLT – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Alaska, se Fiat flygplats
 FLT – en facklig organisation i Norge, se Forbundet for Ledelse og Teknikk